##### или 5diez (, ) — белорусская рок-группа, образованная в городе Витебске в 2001 году.  ##### переехали в Москву в 2003 году и, к настоящему моменту, выпустили пять студийных альбомов. Дебютный альбом «В этой жизни меня подводят доброта и порядочность» получил премию Russian Alternative Music Prize в номинации «Альбом года».

18 декабря 2009 года ##### представили свой новый альбом — «Пандемия», саунд-продюсером которого стал именитый датский звукоинженер Якоб Хансен. Помимо физического издания (компакт-диска), альбом также доступен для бесплатного скачивания на официальном сайте группы. Релиз интернет-сингла «Дождь…» состоялся 8 марта.

В январе 2012 года покидает группу по семейным обстоятельствам гитарист и один из основателей группы 5diez Алексей «Valosh» Федяев.

В 2013 году выходит новый альбом «MMXIII».

В 2016 году — два сингла «Песня мести» и «Зависимость», на оба трека сняты видеоклипы.

Весной 2019 года, после долгого молчания, презентован EP «Спа на крови», состоящий из трёх композиций. На трек «Вольная сущность» снят видеоклип.

Осенью 2019 года выходит сингл «Такой, как есть», в январе 2020 года — одноимённое lyric video.

14 февраля 2020 года состоялся интернет-релиз лирической композиции «Назло».

Состав группы

Нынешние участники 
 Евгений «Женк» Белоусов — вокал (2001 — настоящее время), перкуссия (2001)
 Григорий «Грэгор» Карпов — барабаны, перкуссия (2002 — настоящее время), перкуссия (2002)
 Сергей «P.S.» Полянский — гитара, бэк-вокал, программирование (2007 — настоящее время)
 Валерий «Wally» Юшкевич — бас-гитара (2017 — настоящее время, 2016—2017 как сессионный участник)

Бывшие участники 
 Егор «Егр» Брус — бас-гитара (2001—2004)
 Константин «Kost_n_Kost» Познеков — вокал (2001), программирование, бэк-вокал (2001—2006)
 Роман «Rockman» Костычук — гитара, бэк-вокал (2001—2006)
 Алексей «Valosh» Федяев — гитара, бэк-вокал (2001—2012)
 Максим «Лукаш» Лукьянов — барабаны (2001—2002)
 Макс — перкуссия (2001—2002)
 Виктор «Ckrang» Авсарагов — бас-гитара (2004—2012)
 Николай «Касей» Васильев — гитара, бэк-вокал, программирование (2013—2016)
 Станислава «Stacy Bitch» Матвеева — бас-гитара, синтезатор (2014—2016, 2013—2014 как сессионная участница)

Дискография

Видеоклипы 
 «Ощути настоящее»
 «2АнгелА»
 «Мёртвые тела»
 «Спрут» (фан-клип)
 «Моя весна»
 «Дождь»
 «Спрут»
 «Здесь нет места слабым»
 «Уйти нельзя остаться»
 «Песня мести»
 «Копы»
 «Вольная сущность»
 «Зависимость»
 «Новые пророки»
 «ЯМы»

Награды 
 2003 — премия Moscow Alternative Music Awards (MAMA) в категории «Открытие года».
 2005 — премия Russian Alternative Music Prize (RAMP) в категории «Альбом года» («В этой жизни меня подводят доброта и порядочность»).
 2007 — премия St. Petersburg Alternative Music Awards (S.P.A.M. Awards) в категории «Лучшая непитерская группа».
 2008 — номинация на премию Fuzz в категории «Песня года» с треком «2АнгелА».
 2009 — премия Moscow Alternative Music Awards (MAMA) в категории «Лучшая немосковская группа 2008—2009».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы 
 Официальное сообщество группы в Вконтакте 
 Страница в Instagram
 Официальное фан-комьюнити в ЖЖ
 Профиль группы на MySpace
 Профиль группы на YouTube
 666 альбомов белорусской судьбы. ##### — 2007 «Один в поле воин», ##### — 2009 «Пандемия» 

Интервью
 Интервью журналу Dark City № 55, 2010 год, стр. 53
 Интервью журналу Rockcor № 71, 2007 год, стр. 34
 
Рецензии
 Рецензия на альбом «Обратная Сторона» в журнале Dark City № 61, 2011 год, стр. 64
 Рецензия на сингл «Куча мыслей в голове» в журнале FUZZ № 7, 2006 год
 
 
 

Музыкальные коллективы Белоруссии
Ню-метал-группы
Группы альтернативного метала России
Индастриал-метал-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2001 году